Елена Остапенко — победительница турнира.

Общая информация 
Женский одиночный турнир собрал 19 представительниц топ-20 мирового рейтинга, из лидеров отсутствовала только Серена Уильямс (№ 2 в мире на тот момент) в связи с беременностью. Посев возглавила первая ракетка мира Анжелика Кербер, однако немецкая теннисистка проиграла уже матч первого раунда Екатерине Макаровой. Второй номер посева Каролина Плишкова и третий номер посева Симона Халеп смогли доиграть до очного матча с друг другом в полуфинале и путевку в финал смогла завоевать румынка Халеп. Прошлогодняя чемпионка — испанка Гарбинье Мугуруса защищала свой титул в качестве четвёртого номера посева, но в четвёртом раунде уступила Кристине Младенович. В итоге в верхней части сетки изначальные фаворитки не смогли дойти до финальных раундов и в полуфинале путевку в решающий матч разыграли, не имевшая посева, Елена Остапенко и № 30 посева Тимея Бачински. 8 июня, в свой 20-й день рождения, Елена Остапенко вышла в свой дебютный финал турнира Большого шлема. В финале фавориткой была Симона Халеп, которая во второй раз играла в финале Ролан Гаррос (первый в 2014 году), однако титул чемпионки сенсационно выиграла Остапенко в ранге 47-й ракетки мира. Она стала первой представительницей Латвии, которой удалось выйти в финал Большого шлема и победить в нём в одиночном разряде. Также Остапенко стала первой несеянной теннисисткой в финале «Ролан Гаррос» с 1983 года и первой с 1933 года кому из них удалось победить. Также Остапенко стала первой со времен Густаво Куэртена, у кого первый одиночный титул в основном туре состоялся сразу на Большом шлеме.

Всего в основном турнире приняло участие девять представительниц России. Лучшего результата достигла, сеянная под номером 8, Светлана Кузнецова, сыгравшая в четвёртом раунде, где проиграла Каролине Возняцки.

Посев 

  Анжелика Кербер (Первый раунд)
  Каролина Плишкова (Полуфинал)
  Симона Халеп (Финал)
  Гарбинье Мугуруса (Четвёртый раунд)
  Элина Свитолина (Четвертьфинал)
  Доминика Цибулкова (Второй раунд)
  Йоханна Конта (Первый раунд)
  Светлана Кузнецова (Четвёртый раунд)
  Агнешка Радваньска (Третий раунд)
  Винус Уильямс (Четвёртый раунд)
  Каролина Возняцки (Четвертьфинал)
  Мэдисон Киз (Второй раунд)
  Кристина Младенович (Четвертьфинал)
  Елена Веснина (Третий раунд)
  Петра Квитова (Второй раунд)
  Анастасия Павлюченкова (Второй раунд)

<ol start=17>
  Анастасия Севастова (Третий раунд)
  Кики Бертенс (Второй раунд)
  Коко Вандевеге (Первый раунд)
  Барбора Стрыцова (Второй раунд)
  Карла Суарес Наварро (Четвёртый раунд)
  Мирьяна Лучич-Барони (Первый раунд)
  Саманта Стосур (Четвёртый раунд)
  Дарья Гаврилова (Первый раунд)
  Лорен Дэвис (Первый раунд)
  Дарья Касаткина (Третий раунд)
  Юлия Путинцева (Третий раунд)
  Каролин Гарсия (Четвертьфинал)
  Ана Конюх (Второй раунд)
  Тимея Бачински (Полуфинал)
  Роберта Винчи (Первый раунд)
  Чжан Шуай (Третий раунд)

Специальные приглашения в основу (WC и PR) 

  Тесса Андрианжафитримо (Первый раунд)
  Фиона Ферро (Первый раунд)
  Миртиль Жорж (Первый раунд)
  Амандин Эсс (Первый раунд)
  Ализе Лим ''(Первый раунд)

<ol start=8>
  Хлоэ Паке ''(Второй раунд)
  Аманда Анисимова ''(Первый раунд)
  Джейми Форлис ''(Первый раунд)
  Магдалена Рыбарикова ''(PR, Второй раунд)
  Айла Томлянович (PR, Первый раунд)

 Победители квалификационного отбора (Q) и лаки-лузеры (LL) 

  Франсуаза Абанда (Второй раунд)  Ана Богдан (Первый раунд)  Алисон ван Эйтванк (Второй раунд)  Маркета Вондроушова (Второй раунд)  Мию Като (Первый раунд)  Катерина Козлова (Первый раунд)  Кверина Лемойне (Первый раунд)  Петра Мартич (Четвёртый раунд)  Бетани Маттек-Сандс (Третий раунд)  Беатрис Аддад Майя (Первый раунд)  Ришел Хогенкамп (Второй раунд)  Сара Эррани (Второй раунд)  Унс Джабир (LL, третий раунд)''

Отказались от участия 
  Лаура Зигемунд

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Ссылки 
 Сетка турнира 

Открытый чемпионат Франции по теннису 2017